Gazophylacium (rječnik), dvosveščani latinsko-hrvatski rječnik Ivana Belostenca
Gazophylacium (časopis), popularno-znanstveni časopis Udruge Pinta